Cowboy Bebop – serie televisiva anime di fantascienza
 Cowboy Bebop – serie televisiva statunitense di fantascienza del 2021
 Cowboy Bebop –  videogioco per PlayStation sviluppato e pubblicato dalla Bandai e basato sull'omonima serie anime
 Cowboy Bebop - Il film –  film di animazione del 2001 diretto da Shin'ichirō Watanabe, spin-off della serie televisiva anime di fantascienza Cowboy Bebop